Мустапаева — женская форма фамилии .
 Мустапаева, Балдырган (1939—2006) — поливальщица совхоза «Чиркейлийский» Теренозекского района Кзыл-Ординской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Мустапаева, Зейнекуль (1921—1959) — передовик сельскохозяйственного производства, звеньевая колхоза «Кзыл-Сай» Меркенского района Джамбулской области, Герой Социалистического Труда.